Stewarts Point ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Stewarts Point (Kalifornien)
 Stewarts Point (Nevada)